Segredo
Ou ainda:
Sigilo bancário
Sigilo profissional
Sigilo fiscal 
Sigilo (magia)

Desambiguação